MIC může znamenat:

 Mandatory Integrity Control – doplňující zabezpečení pro systémy Windows Vista a novější
 Kongregace kněží Mariánů ( Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, zkr. MIC nebo M.I.C. - římskokatolická mužská duchovenská kongregace